Seznam medailistů na mistrovství světa v klasickém lyžování – skoky na lyžích muži uvádí přehled závodníků, kteří získali medaile v soutěžních disciplinách jednotlivců nebo družstev ve skoku na lyžích na mistrovstvích světa v klasickém lyžování.

Jednotlivci - velký můstek 
Od roku 1925.

Jednotlivci - střední můstek  
Od roku 1962.

Družstvo mužů - velký můstek 
Od roku 1982.

1984 Extra World Championships in Engelberg, Švýcarsko as the team event was not on the program for the ZOH 1984 v Sarajevu.

Družstvo mužů - střední můstek 
Od roku 2001.
Nekonalo se: 2003, 2013, 2015. 
Obnoveno: 2005. 
Nekonalo se: 2007–2009. 
Obnoveno: 2011.

Související články 
 Seznam medailistek na mistrovství světa v klasickém lyžování – skoky na lyžích

Externí odkazy
 

Mistrovství světa v klasickém lyžování